Примейра лига 2017/2018 () — 84-й сезон чемпионата Португалии по футболу. Он начался 6 августа 2017 года и закончится 13 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Арока» и «Насьонал». Их заменили «Портимоненсе» и «Авеш», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Сегунде 2016/17.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Португалии на soccerway

2017/2018
Португалия
Спорт в Португалии в 2017 году
Спорт в Португалии в 2018 году